Хуссейн Эйшаиш Хуссейн Иашайш (; ) — иорданский боксёр-любитель, выступающий в полутяжёлой, в тяжёлой и в супертяжёлой весовых категориях. Выступает за национальную сборную Иордании по боксу с 2011 года, двукратный участник Олимпийских игр (2016, 2020), чемпион Азии (2022), трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Азии (2015, 2017, 2019), многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях.

Биография 
Хуссейн Ишаиш родился 6 августа 1995 года в городе Эс-Салт, Иордания.

Любительская карьера 
Заниматься боксом начал в 2010 году, проходил подготовку в Аммане под руководством Мохаммеда Ашиша. Год спустя уже стал чемпионом Иордании среди юниоров, а ещё через год вошёл в состав иорданской национальной сборной и принял участие в юниорском мировом первенстве в Ереване.

В 2013 году стал бронзовым призёром на азиатском первенстве среди юниоров в Субике.

Начиная с 2014 года боксировал на взрослом уровне, в частности в этом сезоне одержал победу на чемпионате Иордании в тяжёлой весовой категории, выступил на Азиатских играх в Инчхоне, где на стадии четвертьфиналов был остановлен индийцем Сатишем Кумаром.

В 2015 году вновь был лучшим в зачёте иорданского национального первенства, победил на международном турнире в Дохе, выиграл серебряную медаль на турнире Аскара Кулибаева в Атырау, уступив в решающем финальном поединке Мирзохиду Абдуллаеву, взял бронзу на чемпионате Азии в Бангкоке, где в полуфинале был остановлен представителем Казахстана Иваном Дычко. При этом на чемпионате мира в Дохе остановился в четвертьфинале после встречи с узбекским боксёром Баходиром Жалоловым.

В 2016 году дошёл до четвертьфинала на Мемориале Иштвана Бочкаи в Дебрецене, получил бронзовую награду на Кубке химии в Галле, выступил на международном турнире Хиральдо Кордова Кардин в Гаване.

Олимпийские игры 2016 года 
На Олимпийском квалификационном турнире Азии и Океании в Цяньане занял 3-е место в тяжёлом весе и тем самым прошёл отбор на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На Играх удостоился права нести знамя своей страны на церемонии открытия. Выступая в категории свыше 91 кг, в первом бою раздельным решением судей победил румына Михая Нистора, тогда как во втором четвертьфинальном бою единогласным решением потерпел поражение от француза Тони Йока — который в итоге и стал чемпионом этой Олимпиады.

После Олимпиады в Рио Ишаиш остался в составе боксёрской команды Иордана на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2017 году он стал бронзовым призёром на азиатском первенстве в Ташкенте и на Играх исламской солидарности в Баку, выступил на мировом первенстве в Гамбурге, где в 1/8 финала тяжёлого веса уступил азербайджанцу Магомедрасулу Меджидову.

В 2018 году боксировал на Открытом чемпионате Индии в Дели, взял бронзу на Мемориале Феликса Штамма в Варшаве и на Мемориале Семёна Трестина в Одессе, выиграл арабский чемпионат в Хартуме, отметился выступлением на Кубке химии в Галле, где в четвертьфинале первой тяжёлой весовой категории был побеждён кубинцем Эрисланди Савоном.

На чемпионате Азии 2019 года в Бангкоке добавил в послужной список ещё одну бронзовую медаль, в то время как на чемпионате мира в Екатеринбурге попасть в число призёров не смог — в четвертьфинале раздельным судейским решением проиграл боксёру из Казахстана Василию Левиту.

Олимпийские игры 2020 года 
В марте 2020 года, в Аммане (Иордания) занял 3-е место и прошёл квалификацию на квалификационном турнире от Азии/Океании к Олимпийским играм 2020 года.
И в июле 2021 года стал участником Олимпийских игр в Токио, где он в 1/8 финала соревнований по очкам победил опытного эквадорца Хулио Кастильо, но затем в четвертьфинале раздельным решением судей проиграл опытному бразильцу Абнеру Тейшейре, — который в итоге стал бронзовым призёром Олимпиады 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Olympics.com 
 
 
 

Боксёры Иордании
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Азии по боксу